La Temporada 1893 de la Liga Nacional fue la décimo octava temporada de la Liga Nacional.

Los Boston Beaneaters lograron su sexto campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1893
Estados Unidos en 1893
Deporte en 1893